Svenimento è un termine generico che può indicare:
 Una momentanea perdita di sensi o di coscienza dovuta a cause non necessariamente patologiche, in medicina detta lipotimia
 Sincope – perdita di coscienza transitoria

Altri progetti